Браун, Дастин (, род. 1984) — ямайский и германский профессиональный теннисист.
 Браун, Дастин (, род. 1984) — американский хоккеист.